Famille Fanfant, musiciens, guadeloupéens :
 Roger Fanfant (1900-1966), accordéoniste, violoniste.
 Gilbert Fanfant, fils de Roger, contrebassiste.
 José Fanfant, fils de Roger, batteur.
 Fred Fanfant (1933-2021), fils de Roger, pianiste, accordéoniste.
 Fabrice Fanfant, fils de Fred, bassiste.
 Guy Fanfant (1937-), fils de Roger, chanteur.
 Thierry Fanfant (1964-), fils de Guy, bassiste.
 Jean Philippe Fanfant (1966-), fils de Guy, batteur.
 Christian Fanfant, fils de Roger, percussionniste.
 Robert Fanfant, frère de Roger, violoniste.